Telepinu es el nombre de dos personajes del reino de los hititas:

 Telepinu, rey hitita del reino antiguo. Conocido por el edicto que lleva su nombre y que establecía el modo de sucesión en el reino de los hititas.
 Telepinu, hijo de Suppiluliuma I, fue virrey de Alepo.